Silesia es una región histórica en Europa Central.

Los territorios históricos de Silesia incluyen:

 Silesia, dividida entre Polonia, República Checa y Alemania
 Alta Silesia, dividida entre Polonia y la República Checa
 Baja Silesia, dividida entre Polonia y Alemania
 Silesia austríaca, en el antiguo Imperio austríaco y Reino de Bohemia
 Silesia checa (a veces Silesia de Moravia), en la República Checa
 Silesia de Cieszyn o Těšín, dividida entre Polonia y la República Checa
 Silesia media, en Polonia

Las unidades administrativas ubicadas en Silesia incluyen:

 Ducado de Silesia (1138-1335)
 Nueva Silesia, antigua provincia de Prusia (1795-1807)
 Provincia de Silesia, antigua provincia de Prusia (1815-1919; 1938-1941)
 Provincia de Alta Silesia, antigua provincia de Prusia (1919-1938; 1941-1945)
 Provincia de Baja Silesia, antigua provincia de Prusia (1919-1938; 1941-1945)
 Ducado de Alta y Baja Silesia (Silesia austriaca), antigua corona austriaca (1742 – 1919)
 Voivodato de Silesia (1920-1939) en la Segunda República de Polonia
 Voivodato de Silesia (1945-1950) en la República Popular de Polonia
 Baja Silesia-Alta Lusacia, antiguo distrito de Sajonia (1994-2008)
 Voivodato de Baja Silesia, en Polonia (1999-presente)
 Voivodato de Silesia, en Polonia (1999-presente )
 Voivodato de Opole, en Polonia (1999-presente)
 Voivodato de Lubusz, en Polonia (1999-presente)
 Región de Moravia-Silesia, en la República Checa (2000-presente)

Organismos religiosos 

 Iglesia Evangélica de Silesia, antiguo cuerpo eclesiástico regional unido protestante en Alemania (1947-2004)
 Iglesia Evangélica de Silesia de la Confesión de Augsburgo, un cuerpo eclesiástico regional luterano en la República Checa

Otros usos 
 Área metropolitana de Silesia
 Metrópoli de Silesia
 Eurorregión de Silesia
 Silesia (Montana), Estados Unidos
 SS Silesia, varios buques de pasajeros y de carga
 , un acorazado alemán que sirvió en las dos guerras mundiales
 Silesia (tela), una tela utilizada para forros de prendas